Lady Luck är ett musikalbum från 1993 av Erika Norberg.

Låtlista 
 "The Witch is Back"
 "Merry-Go-Round"
 "It's up to You"
 "Come Back for Love"
 "Little White Lies"
 "Lost in Paradise" (med Jan Johansen)
 "Love can't Live"
 "Spread my Wings"
 "No Heart at All"
 "Letting it Out"
 "Keep my Dream Alive"
 "Bring me the Laughter"

Referenser 

Musikalbum 1993